Jean-Pierre Ricard può riferirsi a:
 Jean-Pierre Ricard (1674-1728), assicuratore olandese.
 Jean-Pierre Ricard (1944), cardinale e arcivescovo francese.